Bujaru kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Bujaru (ort), Pará, 
 Bujaru (kommun), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar